Río Blanco —  município guatemalteco do departamento de San Marcos
 Condado de Rio Blanco —  condado do estado de Colorado (EUA)
 Rio Blanco (San Marcos) —  rio guatemalteco
 Projeto Rio Blanco —  operação nuclear realizada no condado do Colorado
 Greve de Río Blanco —  movimento acontecido no México

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de hidrografia